Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Undine :
le , un brick lancé en 1869 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1902.

Undine